Олесь может означать:
 Олесь, Алесь, Лесь, Лэсь — мужское имя, распространённое на территории Украины, Беларуси, Польши. Возникло как уменьшительное от имени Александр (Алексей, Олег), ныне используется как самостоятельное имя.

Фамилия 
 Олесь, Александр (1878—1944) — украинский прозаик и поэт.
 Олесь, Мариан (1934—2005) — польский прелат, архиепископ Римско-католической церкви.

См. также 
 Олеся